El Duque Ulrico de Wurtemberg (Riquewihr, Alsacia, 8 de febrero de 1487-Tubinga, Alemania, 6 de noviembre de 1550) sucedió a su pariente Everardo II como Duque de Wurtemberg en 1498. Fue declarado mayor de edad en 1503.

Primeros años 

Sirvió al rey alemán, Maximiliano I, en la guerra por la sucesión del ducado de Baviera-Landshut en 1504, recibiendo algunas adiciones territoriales para Wurtemberg como recompensa, acompañó a Maximiliano en su viaje inacabado a Roma en 1508 y marchó con el ejército imperial contra Francia en 1513. Mientras, Ulrico se había hecho muy impopular en Wurtemberg. Sus extravagancias le llevaron a una gran acumulación de deuda, y sus súbditos estaban irritados por sus métodos opresivos para recaudar dinero. En 1514 estalló un levantamiento llamado del Pobre Conrado y no logró sofocarlo hasta que Ulrico hiciera importantes concesiones a los estados en retorno por ayuda financiera. Además, las relaciones del duque con la Liga Suaba eran muy malas.

En 1511 Ulrico contrajo matrimonio con Sabina, hija del Duque Alberto IV de Baviera y sobrina del emperador Maximiliano. El matrimonio fue muy infeliz, y después de que un caballero llamado Hans von Hutten, un pariente de Ulrich von Hutten, tomara afecto por su esposa, el duque mató a Hans en 1515 durante un altercado. Los amigos de Hutten se unieron en descontento. Huyendo de su marido, Sabina ganó el apoyo del emperador y de su hermano Guillermo IV, Duque de Baviera, y Ulrico fue por dos veces sometido a la proscripción imperial. Después de la muerte de Maximiliano en enero de 1519, la Liga Suaba se inmiscuyó en la disputa, y Ulrico fue expulsado de Wurtemberg, que fue después vendido por la Liga al emperador Carlos V.

En el exilio 

Ulrico pasó algún tiempo en Suiza, Francia y Alemania, ocupado con hazañas de bandolerismo y al servicio de Francisco I de Francia. Sin embargo, nunca perdió la posibilidad de recuperar Wurtemberg y hacia 1523 anunció que se había convertido a la fe protestante. Su oportunidad vino al estallar la Guerra de los campesinos alemanes. Haciéndose pasar por amigo de las clases sociales bajas y firmando él mismo como "Ulrico el campesino", sus anteriores opresiones fueron olvidadas y su retorno fue recibido con júbilo. Reunió hombres y dinero, principalmente en Francia y Suiza, para invadir Wurtemberg en febrero de 1525. No obstante, los suizos a su servicio fueron reclamados debido a la derrota de Francisco I de Francia en Pavía, y el campesinado no pudo darle ningún apoyo serio, por lo que a las pocas semanas volvió a ser un fugitivo.

Durante su exilio Ulrico trabó amistad con el landgrave Felipe de Hesse, y su restauración, llevada a cabo por Felipe, es un evento de cierta importancia en la historia política de la Reforma. En 1526 Felipe declaró que estaba ansioso por restaurar al exiliado duque, y sobre el mismo tiempo Francisco I y Zuinglio manifestaron su deseo de ayudar con un ataque general contra los Habsburgo. Muchas dificultades, sin embargo, impidieron tal propósito, y hasta 1534 Felipe no estuvo preparado para asestar el golpe.

Restauración 
En enero de ese año Francisco I había prometido definitivamente su apoyo. La Liga Suaba acababa de ser disuelta, y, después de que Ulrico y Felipe hubieran hecho una declaración justificando la empresa propuesta, Wurtemberg fue invadido en abril de 1534. Carlos V y su hermano, el rey alemán Fernando I, solo pudieron enviar poca asistencia a sus protegidos, y el 13 de mayo las tropas de los Habsburgo fueron completamente derrotadas en la batalla de Lauffen. En unas pocas semanas Ulrico fue restaurado, y en junio de 1534 se negoció un tratado en Kaaden por el que Fernando I le reconocía como duque, aunque Wurtemberg era retenido bajo soberanía austriaca. Después de algunas vacilaciones Ulrico cedió a las peticiones de Felipe y firmó el tratado en febrero de 1535.

El duque no perdió ahora tiempo para lograr que se dieran a conocer las enseñanzas de las doctrinas reformadas de Lutero y Zuinglio. Muchos conventos y monasterios fueron destruidos, y las extensas confiscaciones de propiedades de la iglesia fueron un aporte bienvenido para su empobrecido tesoro (este acto fue precisamente simultáneo con la similar Disolución de los monasterios llevada a cabo por el rey Enrique VIII de Inglaterra). Los impuestos, sin embargo, eran tan pesados y pronto perdió la popularidad que había adquirido temporalmente. En abril de 1536 se unió a la Liga de Esmalcalda, aunque no estaba de acuerdo con algunos planes de Felipe de Hesse para atacar a Carlos V. En 1546 sus tropas lucharon contra el emperador durante la guerra de la Liga de Esmalcalda, con resultados desastrosos para Wurtemberg. El ducado fue rápidamente conquistado, y el duque obligado a aceptar el Interim de Augsburgo de 1548. Carlos, ignorando el deseo de Fernando de deponer nuevamente a Ulrico, le permitió retener su ducado, pero estipuló que debería pagar una gran suma de dinero, rendir ciertas fortalezas y aparecer como un suplicante ante el emperador en Ulm. Habiéndose sometido por obligación al ínterin emitido por Augsburgo en mayo de 1548, Ulrico murió el 6 de noviembre de 1550 en Tubinga, donde fue enterrado. Dejó un hijo, Cristóbal (1515-1568), quien lo sucedió.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
  Duke Ulrichs victory over the Palatinate in 1504

Duques de Wurtemberg del siglo XV
Duques de Wurtemberg del siglo XVI
Conversos al protestantismo desde el catolicismo
Alsacianos